Пилоносы — наименование, применяемое к различным семействам и родам животных. Под ним, в частности, могут подразумеваться:
 Птицы-носороги () — семейство птиц отряда ракшеобразных.
 Пилоносые акулы () — единственное семейство акул в отряде пилоносообразных.
 Пилоносые акулы () — один из родов одноимённого семейства акул в отряде пилоносообразных.
 Пилоносы () — один из родов одноимённого семейства акул в отряде пилоносообразных.